ISPS har flere betydninger:
 ISPS – maritim sikring
 ISPS – psykosocial forening